Osoby o tym nazwisku:
 Jan Wasilkowski – polski prawnik i polityk
 Leopold Wasilkowski – polski rzeźbiarz artysta